Пиједрас де Лумбре има више значења:

 Пиједрас де Лумбре (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас де Лумбре (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику